JAC T6 — пикап производимый с 2016 года китайской команией JAC Motors.

История 
Модель выпускается с 2016 года, а основу была взята рама Toyota Hilux.

Цены на домашнем рынке Китая от 85 800 юаней до 127 800 юаней (по состоянию на 2019 год).

Технические характеристики 
Габариты: длина — 5310 мм, ширина 1830 мм, высота 1810 мм. Колёсная база — 3000 мм.

Дорожный просвет — 207 мм. Угол въезда — 29,6 градуса, угол съезда — 22,4 градуса, угол рампы — 23,5 градуса.

Подвеска — передняя независимая пружинная, на двойных поперечных рычагах, задняя — зависимая рессорная.

Двигатель:
 турбодизель объёмом 2.0 литра, мощностью 136 л. с., крутящий момент — 320 Нм.
 бензиновый турбированный объёмом 2.0 литра, мощностью 177 л. с., крутящий момент — 290 Нм.

Коробка передач — только 6-ступенчатая МКПП.

Привод — полный привод по схеме Part-Time, с жёстко подключаемым передним мостом.

Грузовая платформа — стандартная (1520 × 1520 × 470 мм) и удлинённая версия LWB (1810 × 1520 × 470 мм).

На рынке России 
На рынке России с сентября 2019 года, поставляются машины собраные по крупноузловой сборке на казахстанском предприятии «СарыаркаАвтоПром».

Диапазон цен от 1 299 000 рублей, до 1 499 000 рублей (по состоянию на 2019 год).

Продажи: в ноябре и декабре 2019 года — 28 экземпляров; в 2020 году — 229 экземпляра, в 2021 году — 522 экземпляра, по итогам 6 месяцев 2022 года — 225 экземпляра.

Примечания

Источники 
 Самые дешевые пикапы: большой тест «За рулем» УАЗ Пикап и JAC T6 // За рулём, 2020
 JAC T6: на китайском пикапе по Подмосковью // Авторевю, № 17, 2019
 Там, где «кончается» УАЗ: экспресс-тест китайского пикапа JAC T6 // Колёса.ру, 22.08.2019
 JAC T6: Китайский козырь // Автомобили.ру, 12 сентября 2019

Автомобили JAC
Автомобили, представленные в 2015 году
Пикапы КНР